Die Scenic Diamond ist ein 2008/09 gebautes Fluss-Kreuzfahrtschiff der Scenic Tours in Sydney, das unter der Bereederung der KD Cruise Services Ltd. steht und im Auftrag des Eigners auf  Donau, Main, Mosel und Rhein eingesetzt wird. Sie ist eins von bisher fünf baugleichen Schiffen des Typs Scenic Space Ship, von dem sich noch ein weiteres Schiff im Bau befindet.

Weblinks 
 Scenic Diamond

Flusskreuzfahrtschiff
Passagierschiff (Malta)